Jesinghauser Straße steht für:

Straßen:
 Jesinghauser Straße (Schwelm) in Schwelm, Nordrhein-Westfalen
 Jesinghauser Straße (Wuppertal) in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Jesinghauser Straße (Quartier), Wohnquartier im Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen